Escambia County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Escambia County (Alabama)
Escambia County (Florida)